Kongolesische Regierung steht für:
 Regierung der Demokratischen Republik Kongo
 Regierung der Republik Kongo